ASL ou A.S.L. peut désigner :
 accompagnement social lié au logement ;
  ;
 analyse du soutien logistique, une mise en œuvre d'efforts scientifiques et techniques dans le but de définir un système de soutien optimum ;
 Armée syrienne libre ;
 Arts-Sciences-Lettres ;
 Asl, une source fondamentale de droit musulman ;
 Association des sciences du langage, une association de linguistes français ;
 Association syndicale libre, une association de propriétaires pour gérer l'ensemble des biens communs (rue, place, local commun).
 Autonome de solidarité laïque

 En anglais 
 Above sea level (en français, au-dessus du niveau de la mer), pour des hauteurs absolues dont la référence est le niveau moyen de la mer ;
 Adobe Source Libraries, un jeu de bibliothèques C++ permettant une définition déclarative d'algorithmes ;
 Advanced Squad Leader, un système de jeu de guerre tactique ;
 Age, Sex, Location (en français, âge, sexe, lieu de résidence), dans le monde du chat ;
 Airbus Safran Launchers, ancien nom d’ArianeGroup, constructeur du lanceur européen Ariane 6 ;
 American Sign Language, la langue des signes américaine ;
 Anim8or Script Language, un langage de script permettant une utilisation plus poussée de Anim8or ;
 Apache Software License, une licence de logiciel créée par la fondation Apache ;
 ASL Aviation Group, compagnie aérienne et 4 de ses compagnies filiales :
 ASL Airlines France (anciennement Europe Airpost),
 ASL Airlines Ireland (anciennement Air Contractors),
 ASL Airlines Hungary (anciennement Farnair Hungary),
 ASL Airlines Switzerland (anciennement Farnair Suisse) ;
 Arterial Spin Labeling [en]
 Autobacs Sportscar Laboratories, un constructeur automobile japonais ;
 Axpo Super League, un championnat suisse de football (ligue nationale A).